Куатро Ерманос има више значења:

 Куатро Ерманос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Куатро Ерманос (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Куатро Ерманос (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Куатро Ерманос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Куатро Ерманос (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Куатро Ерманос, Ел Сол (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Куатро Ерманос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ерманос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ерманос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ерманос, Лос Мангитос (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ерманос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ерманос (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ерманос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куатро Ерманос, Лома Бланка (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куатро Ерманос (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куатро Ерманос, Токеро (Идалго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куатро Ерманос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Куатро Ерманос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Куатро Ерманос (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Куатро Ерманос (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Куатро Ерманос (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куатро Ерманос, Дос Аламос (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Куатро Ерманос (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Куатро Ерманос (Фронтерас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Куатро Ерманос (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Куатро Ерманос (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Куатро Ерманос (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Куатро Ерманос (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Ерманос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Ерманос (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Ерманос (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Ерманос (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Куатро Ерманос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Ерманос, Ла Гранха (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Ерманос (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Ерманос (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Ерманос (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Ерманос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Куатро Ерманос (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику